Mazovjecko vojvodstvo (poljski: województwo mazowieckie) je najveće od 16 poljskih vojvodstava. Zauzima površinu od 35.579 km² s 5,16 mil. stanovnika. 
Ustanovljeno je 1999. godine.  Najveći gradovi vojvodstva su Varšava, Radom, Płock, Siedlce i Ostrołęka. Sjedište vojvodstva je Varšava.

Gradovi i mjesta 

Vojvodstvo se sastoji od 85 gradova i mjesta. 

1. Varšava (1.700.536)
2. Radom (226.372)
3. Płock (127.307)
4. Siedlce (77.047)
5. Pruszków (55.387)
6. Ostrołęka (53.758)
7. Legionowo (50.698)
8. Ciechanów (45.902)
9. Otwock (43.247)
10. Żyrardów (41.161)
11. Sochaczew (37.925)
12. Mińsk Mazowiecki (37.808)
13. Piaseczno (37.508)
14. Wołomin (36.711)
15. Mława (29.702)
16. Nowy Dwór Mazowiecki (27.545)
17. Grodzisk Mazowiecki (27.055)
18. Wyszków (27.010)
19. Ząbki (24.422)
20. Marki (23.376)
21. Piastów (23.273)
22. Ostrów Mazowiecka (22.560)
23. Płońsk (22.233)
24. Pionki (19.788)
25. Pułtusk (19.229)
26. Gostynin (19.119)
27. Sierpc (18.791)
28. Sulejówek (18.676)
29. Kozienice (18.541)

30. Sokołów Podlaski (18.419)
31. Józefów (18.353)
32. Kobyłka (17.897)
33. Zielonka (17.180)
34. Przasnysz (17.069)
35. Konstancin-Jeziorna (16.579)
36. Garwolin (16.072)
37. Łomianki (15.744)
38. Milanówek (15.660)
39. Grójec (14.990)
40. Węgrów (12.606)
41. Błonie (12.259)
42. Szydłowiec (12.030)
43. Brwinów (11.968)
44. Góra Kalwaria (11.130)
45. Warka (11.028)
46. Karczew (10.396)
47. Maków Mazowiecki (9.880)
48. Żuromin (8.647)
49. Ożarów Mazowiecki (8.237)
50. Zwoleń (8.176)
51. Radzymin (7.864)
52. Nasielsk (7.364)
53. Białobrzegi (7.320)
54. Tłuszcz (7.283)
55. Łosice (7.252)
56. Łochów (6.452)
57. Przysucha (6.245)

58. Mszczonów (6.231)
59. Lipsko (5.826)
60. Iłża (5.165)
61. Łaskarzew (4.908)
62. Raciąż (4.752)
63. Pilawa (4.196)
64. Gąbin (4.137)
65. Żelechów (4.016)
66. Skaryszew (3.989)
67. Tarczyn (3.886)
68. Nowe Miasto nad Pilicą (3.832)
69. Podkowa Leśna (3.824)
70. Serock (3.721)
71. Halinów (3.369)
72. Zakroczym (3.367)
73. Glinojeck (3.052)
74. Myszyniec (3.014)
75. Drobin (2.980)
76. Kałuszyn (2.905)
77. Chorzele (2.783)
78. Wyszogród (2.772)
79. Różan (2.661)
80. Mogielnica (2.461)
81. Kosów Lacki (2.135)
82. Bieżuń (1.874)
83. Brok (1.859)
84. Mordy (1.840)
85. Wyśmierzyce (889)

Ostala naselja: Dzwonek (320)

Administrativna podjela 

Mazovjecko vojvodstvo čini 42 kotara (okrug, poljski powiat), od toga 5 gradskih i 37 zemljišnih, koji su potom podijeljeni na 314 općina (poljski gmina), od kojih je 85 urbanih.

Izvori 
Službeni podaci za 2006.

Poljska vojvodstva

ms:Wilayah Mazowsze